Francisco Rojas peut faire référence à :

 (1991- ), joueur équatorien de football,
Francisco Rojas (1974- ), joueur chilien de football,
 (1950- ), coureur natif du Paraguay,
 (1956- ), homme politique du Mexique,
 (1911–1965), personnalité portoricaine,
 Francisco Rojas Villegas (1909-1993), médecin et chercheur chilien
Francisco de Rojas Zorrilla (1607–1648), artiste espagnol,
Ricardo Francisco Rojas (1974- ), joueur chilien de football.